Цофинген () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Цофинген.

Округ входит в кантон Аргау. Занимает площадь 142,01 км². Население 60 939 чел. Официальный код — 1910.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа Аргау